Man to Man est un film réalisé par Stuart Paton, sorti en 1922.
  est un film réalisé par Allan Dwan, sorti en 1930.
 Man to Man est un film réalisé par Régis Wargnier, sorti en 2005.
 Man to Man est une série télévisée sud-coréenne, sortie en 2017.